Mentor lahko pomeni:

 Mentor, učitelj, vzgojitelj
 Mentor, grška mitologija
 Mentor, dijaški list